Dom van Utrecht, Domkerk en Domtoren in de Nederlandse stad Utrecht
 Dom van Utrecht (oorlogsschip uit 1654)
 Dom van Utrecht (oorlogsschip uit 1694)